

Patronyme 

 Charles-Antoine Bridan (1730-1805), sculpteur français ;
 Pierre-Charles Bridan (1766-1836), son fils, sculpteur français.